

Geografia

Niemcy 
 Bühler – rzeka, dopływ Kocher

Szwajcaria 
 Bühler – gmina w kantonie Appenzell Ausserrhoden

Osoby 
 Charlotte Bühler – niemiecka uczona
 Georg Bühler – niemiecki indolog
 Josef Bühler – zbrodniarz hitlerowski
 Karl Bühler 
 Karl Bühler – rosyjski poseł
 Urs Bühler – szwajcarski tenor

Inne 
 Bühler AG – szwajcarski koncern

Zobacz też 
 Buehler